Андре́й Ува́ров:
 Уваров, Андрей Владимирович (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Уваров, Андрей Иванович (род. 1971) — артист балета, солист Большого театра, народный артист России.